Vicent Fonfría i Ferrando
 Gabriel Julio Fernández Capello "Vicentico"